Svačina (od základu svak-, nikoliv svat-) může být:

 menší jídlo podávané mezi hlavními denními jídly
 přesnídávka
 odpolední svačina

příjmení osob
 Marek Svačina (* 1971) – český televizní komentátor
 Oldřich Svačina (1921–1978) – český politik KSČ, ministr průmyslu
 Štěpán Svačina (* 1952) – český lékař, profesor UK
 Vladimír Svačina (* 1987) – český hokejista
 Marie Švirgová, rozená Svačinová (* 1936) – moravská folkloristka a malérečka z oblasti Podluží

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení